El término músculo abductor puede tener varios significados:
 En un sentido amplio, cualquier músculo que cause abducción puede ser tildado de ese apelativo.
 En un sentido preciso, el término comúnmente refiere a los músculos abductores de la cadera.

Enlaces externos 

Músculos